Pinsker ist der Familienname folgender Personen:
Mark Semjonowitsch Pinsker (1925–2003), russischer Mathematiker
 Leo Pinsker (1821–1891), Arzt und Journalist, Wegbereiter des Zionismus; Sohn Simcha Pinskers
 Seth Pinsker (* 1955/6), US-amerikanischer Filmregisseur
 Simcha Pinsker (1801–1864), polnischer Orientalist und Karäerforscher; Vater Leo Pinskers
 Hans Ernst Pinsker (1909–1987), Sprachwissenschafter und Anglist
 Wilhelm Pinsker (* 1945), österreichischer Populationsgenetiker, Biologe und Zoologe